López puede referirse a:

 López, apellido español;
 López, banda de pop rock chilena;
 López, localidad de la provincia de Santa Fe, Argentina;
 Estación López, localidad de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Lopez Tonight, programa de televisión estadounidense del comediante George Lopez.

Artistas y escritores 
 Adamari López, actriz puertorriqueña.
 Álvaro López Parra, cantante chileno.
 Antonio López Ortega, escritor venezolano.
 Ambrosio López Pinzón, artesano y activista político colombiano.
 Armando López Salinas, escritor español.
 Anselmo López, bandolista venezolano.
 Cachao Lopez, bajista y compositor cubano.
 Cándido López, pintor argentino. 
 Carlos Eduardo López Ávila, cantautor venezolano, mejor conocido como Jeremías
 Clemente López Trujillo, poeta, bibliotecario, escritor, periodista y académico mexicano.
 Diony López, comediante y productor venezolano.
 Efraín López, pintor muralista venezolano.
 Elsa López, escritora española.
 Estefanía López, actriz venezolana. 
 Fedra López, actriz venezolana.
 George López, comediante mexicano-americano. 
 Gerry López, surfista americano y actor ocasional.
 Graciano López Jaena, periodista y héroe nacional filipino.
 Gonzalo López Parra, músico chileno.
 Hernán López de Yanguas, escritor y dramaturgo español del Renacimiento.
 Humberto López Morales, escritor y filólogo cubano.
 Jimmy Lopez, compositor peruano.
 Juan Pedro López, poeta y payador uruguayo.
 Juan Pedro López, pintor y dorador venezolano.
 Jennifer López, cantante y actriz estadounidense.
 Karla López, modelo y actriz venezolana.
 Luis López Nieves, escritor puertorriqueño.
 Marga López, actriz argentino-mexicana.
 Mario López, actor mexicano.
 Martín López, baterista sueco de origen uruguayo.
 Noelia López, modelo española.
 Martin López, Jugador profesional de League of Legends
 Matías López de Briñas, periodista argentino.
 Oscar "Tito" López, locutor y escritor colombiano.
 Pablo López, cantautor español.
 Pastor López, cantante venezolano.
 Rafael Miguel López Valera, violinista y compositor venezolano.
 Ramón López Velarde, poeta mexicano.
 Rigoberto López Pérez, poeta nicaragüense.
 Rosa López, cantante española.
 Sergi López, actor español.
 Sergio López, escritor español.
 Sonia López, cantante mexicana.
 Trini López, cantante norteamericano.
 Vicente López Portaña, pintor español.
 Rebeca López, actriz de teatro y televisión colombiana.
 ((Fernando López G.)), artista plástico ecuatoriano, pintor-grabador

Deportistas 
 Adrián López Álvarez, futbolista español.
 Borja López, futbolista español.
 Brook López, baloncestista estadounidense, hermano gemelo de Robin López.
 Claudio Piojo López, futbolista mundialista argentino.
 Colby Lopez, conocido como Seth Rollins, luchador profesional estadounidense
 David López, ciclista español.
 David López-Zubero, nadador olímpico español.
 Feliciano López, tenista español.
 Felipe López, baloncestista NBA dominicano.
 Gonzalo López Silvero, narrador deportivo venezolano
 Gustavo López, futbolista argentino.
Francisco López Contreras, futbolista guatemalteco.
Alberto López Oliva, futbolista guatemalteco.
 Hilario López, futbolista mexicano.
 Dagoberto López, futbolista salvadoreño.
 Hugo López, futbolista español.
 Isma López, futbolista español.
 Israel López, futbolista mexicano.
 Jessica López, gimnasta venezolana.
 José Celestino López, beisbolista venezolano.
 José María López "Pecho", piloto argentino. 
 Juan Manuel López Iturriaga, baloncestista español.
 Juanma López, futbolista del Atlético de Madrid.
 Lisandro López, futbolista argentino.
 Martín López-Zubero, nadador espaldista con nacionalidad español-estadounidense.
 Maxi López, futbolista argentino.
 Mijaín López Núñez, luchador cubano del estilo grecorromano
 Melvyn López, entrenador dominicano.
 Nancy López, golfista mexicana-estadounidense.
 Nicolás López, futbolista uruguayo.
 Pablo Darío López, futbolista argentino.
 Patrick López, boxeador venezolano.
 Ricardo López Felipe, futbolista español.
 Ricardo Finito López Nava, boxeador invicto mexicano.
 Robin López, baloncestista estadounidense, hermano gemelo de Brook López.
 Steven López, practicante de taekwondo olímpico nicaragüense.
 Miguel Ángel López "El Zurdo", exfutbolista y entrenador argentino de fútbol, campeón con América de México (1985).
 Vidal López, beisbolista venezolano.

Científicos e Ingenieros 
 Armando López Macip, ingeniero mexicano.
 Cayetano López Martínez, físico español.
 José Antonio López Guerrero, investigador virólogo español.
 Mònica López, meteoróloga y presentadora española.

Políticos 
 Adolfo López Mateos, abogado, político, expresidente mexicano.
 Alcides López Aufranc, militar y represor argentino. 
 Álvaro López Miera, militar y político cubano.
 Andrés Manuel López Obrador, político mexicano, presidente de México 2018-2024. 
 Andrés López del Rosario, rebelde venezolano.
 Antonio José López Castillo, sacerdote
 Argelia Laya López, política, profesora y filósofa venezolana.
  Armando López Conde, militar venezolano. 
 Bernardino López de Carvajal y Sande, cardenal español.
 Eduardo López Rivas, periodista y político venezolano. 
 Eduardo López Bustamante, periodista y político venezolano. 
 Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela 1935-1941.
 Estanislao López, brigadier general argentino.
 Felipe López Caballero, empresario colombiano, hijo de expresidente de Colombia.
 Fernando López Heptener (1902-1993), óptico, fotógrafo y cineasta español.
 Francisco Solano López, militar y presidente paraguayo.
 Carlos Antonio López, primer presidente paraguayo, padre del anterior.
 García López de Cárdenas, conquistador español.
 Gregorio López de Tovar, humanista, jurista y abogado español.  
 Hermógenes López, caudillo venezolano del siglo XIX.
 Homero López, político ecuatoriano.
 José López Portillo, presidente de México 1976-1982.
 José Luis López-Aranguren, filósofo y ensayista español.
 Leopoldo López, político venezolano.
 Luis López Ballesteros, militar y político español.
 Luis López Méndez, político venezolano.
 Narciso López, militar y político venezolano.
 Nicolás Lindley López, militar y político peruano.
 Oscar López Rivera, independentista puertorriqueño. 
 Oswaldo López Arellano, presidente de Honduras.
 Patxi López, político español.
 Raúl López Sánchez, político mexicano.
 Santos López, guerrillero nicaragüense.
 Teresa López Bustamante, periodista y político venezolana. 
 Vicente Fidel López, político, escritor e historiador argentino.
 Vicente López y Planes, político y poeta argentino, autor de la letra del Himno Nacional Argentino.
 Luis Giusti López, ingeniero y político venezolano.
 Vladimir Padrino López, militar venezolano.
 José Hilario López, presidente de la República de Nueva Granada

Apellido compuesto 
 López de Lacalle